L35 ou L-35 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Cattistock (L35), un destroyer de la Royal Navy ;
 Lahti L-35, un pistolet de l’armée finlandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres